Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Milan Holeček e Karl Meiler 7-5, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1975